Beatles
Let It Be, álbum de 1970 
"Let It Be" (canção), do álbum homônimo
Let It Be (filme), filme estadunidense de 1970 dirigido por Michael Lindsay-Hogg
Let it Be... Naked, álbum 

Outros
Let It Be (álbum de The Replacements)
Let It Be Known, EP de Spice1

Desambiguações de música